Воздушная атлетика — не олимпийский развивающийся вид спорта, включающий следующие дисциплины: спорт на пилоне, воздушные полотна, воздушное кольцо, триклайн и другие дисциплины, объединённые общей системой подготовки атлетов, правил проведения турниров и судейства. Один из наиболее быстрорастущих видов спорта.

История 
Отдельные дисциплины воздушной атлетики имеют древнюю историю, развивались и до сих пор существуют как традиционные (национальные) виды спорта, циркового искусства или акробатики в различных странах. Так, например, спорт на пилоне (анг. pole sport) развивался на основе следующих традиционных искусств (практик):
 маллакхамб (анг. mallar-kambam) — является традиционным (национальным) индийским видом спорта, в котором выполняются динамические (акробатические) и статические (йога) упражнения на вертикально расположенном деревянном столбе.
 китайский пилон — известен как одна из зрелищных практик монахов Шаолиня, а также китайских цирковых искусств; направление, в котором монахи или цирковые демонстрируют акробатические трюки на параллельно стоящих вертикальных шестах.
Одна из наиболее зрелищных дисциплин воздушной атлетики — это воздушные полотна (анг. aerial silks). Имеется несколько независимых и самодостаточных истоков происхождения этой спортивного направления. Согласно книге «Просто цирк» Стивена Сантоса («Simply Circus» by Steven Santos), гимнастика на воздушных полотнах является самым поздним видом воздушного искусства, появившимся в 1959 году во французской цирковой школе. Во время подготовки выпускных проектов ученикам было поручено исполнить часть своего номера в абсолютно новой манере. Одна из студенток выполнила его на длинном отрезе ткани. Другие исследователи считают, что акробатика на воздушных полотнах имеет своим прототипом гимнастику на ремнях, которая зародилась в раннем периоде правления Династии Цин в Китае (1644—1911). В это время стремительно развиваются различные виды зрелищных искусств, поэтому артистам приходится постоянно изобретать новые представления для привлечения аудитории. В первоначальном варианте это были кожаные ленты, подвешенные на бамбуковые рамки в форме вигвама, на которые запрыгивал и поднимался вверх артист, намотав ремни вокруг запястья и выполняя трюки различной сложности и скорости.

Международные Организации 

Международная ассоциация воздушно-силовой атлетики (анг. WAAPA официально не зарегистрирована) была создана в 2014 году на базе нескольких национальных европейских федераций. В августе 2018 года между WAAPA  и POSA было подписано соглашение в рамках которого WAAPA заявила о прекращении своей деятельности и часть  национальных федераций ранее входивших в состав WAAPA перешли в POSA.

Pole Sports & Arts World Federation  - POSA (Italian) - основана в январе 2016 года, ранее имела название Международная федерация спорта и искусства на пилоне (IPSAF) и до 2019 года развивала только дисциплины pole sport и pole art 

International Pole Sports Federation  - IPSF (UK)  - одна из первых международных федераций, до 2019 года развивала направление только pole sport и его разновидности, а с 2019 водит дисциплину воздушное кольцо. 

International Air Athletics Association - IAAA (UK) - 15 июня 2018 года Федерация Воздушной Атлетики России официально объявила о выходе из международной федерации WAAPA и выступила с инициативой создания новой международной федерации - International Air Athletics Association (IAAA) для развития и популяризации вида спорта «воздушная атлетика».

Соревнования 
Соревнования в дисциплинах воздушной атлетики проводятся по единым правилам и с общей системой судейства; при этом существует два подхода к проведению турниров.
 Открытые турниры (фестивали) проводятся по отдельным правилам, утверждённым организаторами турнира, за основу которых берутся правила одной или нескольких национальных или международных федераций и делаются существенные допуски к организации судейства.
 Рейтинговые (отборочные) турниры проводятся по правилам той национальной или мировой федерации, которая организует данные турниры; судейские бригады, допущенные к судейству этих турниров, формируются из аттестованных и обученных федерациями судей.

Правила и судейство 
Отличие дисциплин воздушной атлетики от танцевальных или цирковых направлений при похожих снарядах и форматах выступления заключается именно в соревновательной системе построения выступления с обязательными элементами и оценкой техники их выполнения. На соревнованиях по дисциплинам воздушной атлетики спортсмены демонстрируют в своём выступлении артистическую композицию под музыкальное сопровождение с набором обязательных элементов, а судейские бригады оценивают технику их выполнения и допущенные ошибки.

Воздушная атлетика в России 
В России Воздушная атлетика не является видом спорта.

Россия по развитию дисциплин воздушной атлетики уверенно лидирует как по числу участников спортивных турниров так и по количеству проводимых турниров.

На 2019 год в России проводятся следующие турниры с общим числом участников более 300 человек:

Ссылки 
 International Air Athletics Association (IAAA)
 International Pole Sports Federation (IPSF)
 Pole Sports and Arts World Federation (POSA, ранее IPSAF)
 Федерация воздушной атлетики России (ФВАР, ранее РФСПВ)
 Федерация Воздушно-спортивного эквилибра России (ФВСЭР)

Примечания 

Индивидуальные виды спорта
Воздушная атлетика